Балако́вский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — город Балаково.

География 
Расположен на границе Среднего и Нижнего Поволжья, в северной части левобережья Саратовской области, омывается Саратовским водохранилищем. По плотине Саратовской ГЭС осуществляются автомобильный и железнодорожный переходы на Правобережье. Район в центральной части пересекает река Большой Иргиз с ограниченным количеством переходов через него.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 309,2 км.

История 
8 декабря 1921 года по постановлению Президиума ВЦИК в Самарской губернии был образован Балаковский уезд с центром в городе Балаково. В 1922 году в состав Балаковского уезда Самарской губернии входило 20 волостей: Балаковская, Натальинская, Николевская, Горяиновская, Хлебновская, Красноярская, Казенно-Маянговская, Еланская, Пылковская, Никольско-Казаковская, Быково-Отрогская, Мало-Быковская, Кормежская, Криволучье-Сурская, Кунье-Сарминская, Сухоотрогская, Мало-Перекопновская, Сулаковская, Каменно-Сарминская волость, Ново-Бельковская.
В уезде издавалась газета «Красный Набат». 8 мая 1924 года Балаковский уезд упразднен, а его волости присоединены к Пугачёвскому уезду.

Балаковский район образован 23 июля 1928 года в составе Вольского округа Нижне-Волжского края.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года - в Саратовской области.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Балаково) проживают  % населения района.

Национальный состав

Муниципально-территориальное устройство 
В Балаковский муниципальный район входят 3 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 2 сельских поселения:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 1 городское и 17 сельских поселений. В 2013 году были упразднены Головановское, Матвеевское, Новониколаевское, Новониколевское и Подсосенское муниципальные образования (включены в Натальинское муниципальное образование). В 2015 году упразднены Еланское, Комсомольское, Кормёжское, Красноярское, Маянгское, Наумовское, Новоелюзанское, Новополеводинское, Пылковское и Сухо-Отрогское муниципальные образования (включены в Быково-Отрогское муниципальное образование).

Населённые пункты 
В Балаковском районе 48 населённых пунктов, в том числе 47 сельских и 1 город.

Экономика 
Основные промышленные предприятия района: Балаковская АЭС (крупнейший налогоплательщик, 19%), Саратовская ГЭС, Балаковский филиал АО «Апатит», Балаковский завод волоконных материалов, Балаковорезинотехника.

Ведут производственно-аграрную деятельность 15 сельскохозяйственных предприятий, 185 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7035 личных подсобных хозяйств. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 250,8 тыс.га, в том числе площадь пашни 165,7 тыс.га.

На территории района ведётся строительство металлургического производства «Северсталь», которое будет выпускать мелкий сортовой прокат (уголок, арматуру, швеллер).

Достопримечательности 
На территории Балаковского района расположен Иргизский Нижне-Воскресенский монастырь.

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.
 Отчёт Балаковского уездэкономсовещания Самарской губернии. С 1 октября 1921 г. по 1 апреля 1922 г. Балаково, типография Балаковского уисполкома, 1922 год.